Алекс Хартмен (англ. Alex Heartman) (род. 24 февраля 1990 года) — американский актёр, сыгравший в сериале «Power Rangers» Джейдена Шибу — Красного Самурая-Рейнджера.

Биография 
Родился 24 февраля 1990 года в город Сакраменто, штат Калифорния в США.

Карьера актера началась с роли убийцы в веб-сериале 2010 года Warrior Showdown. Следующей его ролью стала роль Джейдена в «Могучие рейнджеры: Самураи».

Также вместе со своими коллегами по сериалу, Алекс появился на церемонии награждения «Kids’ Choice Awards 2011» в качестве гостя.

Фильмография

Примечания

Ссылки